SPV GmbH — немецкий музыкальный лейбл, расположенный в Ганновере. Основан в 1984 году Манфредом Шютцом. Название происходит от сокращения Schallplatten Produktion und Vertrieb ().

Подлейблы 
SPV управляет несколькими суб-лейблами, такими как:
 Steamhammer — метал-лейбл
 Synthetic Symphony — электро, синти-поп, фьючерпоп
 Laute Helden
 Oblivion
 Cash Machine Records
 SPV Recordings/SPV America
 Audiopharm
 Inside Out

Деятельность 
В ходе изменений в музыкальной индустрии, связанных с системами пирингового обмена через Интернет, компания начала испытывать значительное падение продаж. В июне 2009 года, несмотря на меры по сокращению расходов, компании пришлось заявить о банкротстве.

В октябре 2012 года нашлась команда инвесторов, которая обеспечила дальнейшее существование лейбла после трехлетнего процесса банкротства. Компания была успешно реструктурирована.

В декабре 2020 года SPV был поглощен австрийским лейблом Napalm Records.

Артисты 
В числе наиболее известных артистов, сотрудничающих с SPV — Motörhead, Крис де Бург, Bad Religion, Judas Priest, Dio, Type O Negative, Tristania, Sodom, Sepultura, Girlschool, Virgo, Angra и и др.

Примечания

Ссылки 
 Offizielle Facebookseite

Лейблы звукозаписи Германии
Метал-лейблы